Разъезд № 6 — посёлок при одноимённом разъезде ЮУЖД в Красноармейском районе Челябинской области России. Входит в состав Дубровского сельского поселения.

География 
Посёлок находится на северо-востоке Челябинской области, в лесостепной зоне, при железнодорожной линии Челябинск — Каменск-Уральский, на расстоянии примерно 21 километра (по прямой) к северо-западу от села Миасского, административного центра района. Абсолютная высота — 228 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51 %, женщины — соответственно 49 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 58 %, татары — 31 %.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из одной улицы (ул. Объездная).

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Челябинская область)